Cet article relate le parcours de l'équipe de Suisse de football lors de la Coupe du monde 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .

Qualification 

|}

Préparation

Coupe du monde

Effectif 
Le , le sélectionneur de la Suisse Ottmar Hitzfeld a dévoilé sa liste de 23 joueurs sélectionnés pour participer à la compétition avec comme surprise les absences de l'attaquant du Bayer Leverkusen Eren Derdiyok et du milieu de Fulham Pajtim Kasami. La Suisse fera sa préparation à Weggis dans le canton de Lucerne.

Encadrement

Sélectionneur 
  Ottmar Hitzfeld

Entraîneur adjoints 
  Michel Pont, entraîneur adjoint
  , entraîneur des gardiens
  Dominik Baumgartner, assistant

Premier tour - Groupe E

Suisse - Équateur

Suisse - France

Honduras - Suisse

Huitième de finale

Argentine - Suisse

Séjour et hébergement 
Durant cette compétition, l'équipe de Suisse séjourne à Porto Seguro.

Notes et références 

Suisse
2014
Football en Suisse en 2014